Джон Греттон младший (; , Ньютон Солни — , Мелтон Моубрей) — британский политик и яхтсмен, двукратный чемпион летних Олимпийских игр 1900.

На Играх Греттон на яхте Scotia соревновался в классе яхт водоизмещением 0,5-1 т и в свободном классе. Обе эти гонки его команда выиграла, и Греттон стал двукратным чемпионом Игр.

Примечания

Ссылки 
 Джон Греттон на sports-reference.com 

Яхтсмены Великобритании
Политики Великобритании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1900 года
Олимпийские чемпионы по парусному спорту
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Члены парламента Соединённого королевства (1895—1900)
Члены парламента Соединённого королевства (1900—1906)
Члены парламента Соединённого королевства (1906—1910)
Члены парламента Соединённого королевства (1910)
Члены парламента Соединённого королевства (1910—1918)
Члены парламента Соединённого королевства (1918—1922)
Члены парламента Соединённого королевства (1922—1923)
Члены парламента Соединённого королевства (1923—1924)
Члены парламента Соединённого Королевства (1924—1929)
Члены парламента Соединённого Королевства (1929—1931)
Члены парламента Соединённого Королевства (1931—1935)
Члены парламента Соединённого Королевства (1935—1945)
Члены Тайного совета Великобритании